

Famiglie
Vettori – antica nobile famiglia di Firenze

Persone
 Ernst Vettori (1964) – ex saltatore con gli sci austriaco
 Fabio Vettori (1957) – disegnatore italiano, celebre per le sue formiche
 Francesca Vettori – attrice, doppiatrice e dialoghista
 Francesco Vettori  (1474-1539) – ambasciatore della Repubblica fiorentina presso la corte di papa Leone X e amico di Niccolò Machiavelli
 Francesco Vettori (1693-1770) – antiquario e numismatico italiano
 Gabriele Vettori (1869-1947) – arcivescovo cattolico italiano
 Glicerio Vettori (1922-2014) – imprenditore e politico italiano
 Luca Vettori (1991) – pallavolista italiano
Marvin Vettori – artista marziale misto italiano
 Piero Vettori (1499-1585) – umanista fiorentino
 Vittorio Vettori (1920-2004) – letterato italiano

Pagine correlate 
 Vettore